Chuang Chia-jung e Liang Chen erano le detentrici del titolo, ma hanno scelto di non partecipare insieme. Chuang ha fatto coppia con Darija Jurak mentre Liang con María Irigoyen. Le due coppie si sono scontrate in semifinale con la vittoria di Liang e Irigoyen.

In finale Anabel Medina Garrigues e Arantxa Parra Santonja hanno sconfitto Liang e Irigoyen con il punteggio di 6-2, 6-0.

Teste di serie 

  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (campionesse)
  Chuang Chia-jung /  Darija Jurak (semifinale)

 María Irigoyen /  Liang Chen (finale)
 Kateryna Bondarenko /  Ol'ga Savčuk (ritirate)

Alternate 
  Ema Burgić Bucko /  Victoria Muntean (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 2016
WTA Tour 2016